Die Macht des Bösen ist der Titel folgender Werke:
 Die Macht des Bösen (1948), US-amerikanischer Spielfilm von Abraham Polonsky (1948)
 Die Macht des Bösen (2017), international koproduzierter Spielfilm von Cédric Jimenez (2017)